Il doppio dell'ASB Classic 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Isabelle Demongeot e Elna Reinach erano le detentrici del titolo, ma solo la Reinach ha partecipato in coppia con Andrea Strnadová.

La Reinach e la Strnadová hanno perso in semifinale contro Jenny Byrne e Julie Richardson.

Patricia Hy e Mercedes Paz hanno battuto in finale 6–4, 7–6 Jenny Byrne e Julie Richardson.

Teste di serie
 Inés Gorrochategui /  Caroline Vis (semifinali)
 Elna Reinach /  Andrea Strnadová (semifinali)
 Jenny Byrne /  Julie Richardson (finale)
 Patricia Hy /  Mercedes Paz (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 1994